Хайбах () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Штраубинг-Боген. Население составляет 2137 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 32,36 км². Официальный код — 09 2 78 129.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии